Па́уль Ви́льд (;  — ) — швейцарский , первооткрыватель комет и астероидов, а также сверхновых звёзд, который работал в обсерватории Циммервальда и с 1980 по 1991 являлся директором университете Берна. Он также является доктором философии и естествознания. В период с 1961 по 1994 год им было открыто в общей сложности 94 астероида, один из них был обнаружен совместно с . Среди них также было три околоземных астероида: один из группы Аполлона ((1866) Сизиф) и два из группы Амура ((2368) Бельтровата, (3552) Дон Кихот). Он также является первооткрывателем нескольких короткопериодических (63P/Вильда, 86P/Вильда и 116P/Вильда), в том числе знаменитой кометы Вильда 2, которая стала целью миссии КА Стардаст, по сбору пыли с поверхности кометы. Помимо этого этим астрономом ещё было открыто 41 сверхновая звезда (из которых 8 в сотрудничестве с другими астрономами), из которых первой была SN 1954A, а последней — SN 1994M.

Он изучал математику в университете Цюриха и с 1955 года начал работал в университете Берна, сначала в качестве ассистента, с 1971 года в качестве лектора. В 1976 году он стал профессором, а с 1980—1991 он был директором университета. После выхода на пенсию в 1992—2005 годах он занимал должность президента фонда имени Фрица Цвикки.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (1941) Вильд.

Примечания

Ссылки 
 Астрономический институт университета Берна 
 NASA holt Sternenstaub von Berner Komet 
 Sternstunden in Zimmerwald 
 Carta de Paul Wild

Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Первооткрыватели сверхновых